Can Parellada (Montornès del Vallès), nucli de població i zona industrial del municipi de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental
 Can Parellada (Terrassa), barri del sud de Terrassa, al Vallès Occidental
 Can Parellada (urbanització de Masquefa), urbanització del municipi de Masquefa, a l'Anoia
 Estació de Can Parellada, estació de la línia Llobregat-Anoia de FGC a la urbanització de Can Parellada de Masquefa 
 Masies:
 Can Parellada (Agullana), edifici modernisme al municipi d'Agullana, a l'Alt Empordà
 Can Parellada (l'Ametlla del Vallès), masia al municipi de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental
 Can Parellada (masia de Masquefa)
 Can Parellada (Olesa de Bonesvalls), masia al municipi d'Olesa de Bonesvalls, a l'Alt Penedès
 Can Parellada (Sant Feliu de Llobregat), masia a Sant Feliu de Llobregat
 Can Parellada (Subirats), masia al poble d'Ordal al municipi de Subirats, a l'Alt Penedès
 Masia de Can Parellada (Terrassa), masia al municipi de Terrassa, al Vallès Occidental, que ha donat nom al barri de Can Parellada
 Can Parellada de la Mata, masia al municipi de Torrelavit, a l'Alt Penedès